EDOM steht für:
 Flugplatz Klein Mühlingen (ICAO-Code)

Edom steht für:
 Edom, Stamm der Hebräer

Abkürzung